Jornada bezeichnet:
 HP Jornada, eine PDA- und Handheld PC -Modellreihe von Hewlett-Packard
 Jornada del Muerto (Wegstrecke des Toten), Bezeichnung der frühesten spanischen Konquistadoren und Siedler für einen Abschnitt der historischen Königsstraße von Mexiko-Stadt bis Santa Fe in New Mexico
 Jornada del Sol, eine Musikgruppe

Siehe auch: